Fossolo – frazione di Faenza in provincia di Ravenna
Fossolo – zona del Quartiere Savena a Bologna